Gilowice est le nom :
 de la gmina de Gilowice, dans le powiat de Żywiec, dans la voïvodie de Silésie
 du village de Gilowice, chef-lieu de cette gmina
 du village de Gilowice, dans le powiat de Pszczyna, dans la voïvodie de Silésie

Homonymie de toponyme